Oswald I van den Bergh (1442-1506), 1e graaf van den Bergh
 Oswald II van den Bergh (1508-1546), graaf van den Bergh tijdens de Gelderse Oorlogen
 Oswald van den Bergh (1561-1586), Staats en Spaans legeraanvoerder in de Tachtigjarige Oorlog
 Oswald III van den Bergh (1646-1712), graaf van den Bergh sinds 1689